Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 9., 10. и 12. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999. одбранио је Ишам Ел Геруж из Марока.

Земље учеснице 
Учествовала су 40 атлетичара из 25 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 3. августа 2001. године:

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбржих атлетичара 2001. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (3. августа 2001) заузимало је следећи пласман.

 Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 9. августа 2001. године. У квалификацијама су учествовала 40 такмичара подељени у 3 групе. Пласман у полуфинале изборила су по 6 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 6 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,

Почетак такмичења: Група 1 у 19:25, група 2 у 19:33, група 3 у 19:41 по локалном времену.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 10. августа 2001. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 5 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 21:50, група 2 у 22:00 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа у 16:00 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном